Tsubaki (椿) es la palabra japonesa para camelia, una flor. Es también un nombre común para las mujeres japonesas.

 Personas:
 Tsubaki Nekoi una famosa mangaka y miembro de CLAMP.
 Enomoto Tsubaki una famosa mangaka.

También se puede referir a:
 Personajes ficticios:

 Tsubaki de Servamp,como el octavo hermano. 
 Tsubaki (Rurouni Kenshin) es un personaje que solo aparece en el capítulo 48 de Rurouni Kenshin.
Tsubaki, angel de María Shibata en Angelic Layer.
 Tsubaki (personaje de InuYasha) es un personaje de Inuyasha.
 Tsubaki Sakura es un personaje de Karekano.
 Tsubaki (Mei King) es un personaje del anime hentai Mei King, parte de Vanilla Series.
 Tsubaki Sadamitsu es el personaje principal de Sadamitsu el Destructor.
 Tsubaki Issei es un personaje de Full Metal Panic!.
 Minashiro Tsubaki es un personaje de Soukyuu no Fafner.
 Tsubaki Nakatsukasa es un personaje de Soul Eater.
 Tsubaki hime, un personaje de Yami no Matsuei que aparece en los capítulos del barco Queen Camelia
 Tsubaki Asahina es un personaje de Brothers Conflict
 Otros:
 Tsubaki Sanjūrō es una película de Akira Kurosawa.
 Un destructor japonés de la Clase Enoki, durante la Primera Guerra Mundial, el Tsubaki.
 Un destructor japonés de la Clase Matsu, durante la Segunda Guerra Mundial, el Tsubaki.
 Monseñor Gabriel Antonio Tsubaki Fuencaliente (cura español nacido en Guijosa, Soria).

bg:Камелия (пояснение)